«Against the Grain» puede referirse a:

Música 
 Against the Grain (1975), álbum de Rory Gallagher.
 Against the Grain (1978), álbum de Phoebe Snow.
 Against the Grain (1983), álbum de Snakefinger.
 Against the Grain (1990), álbum de Bad Religion.
 Against the Grain (1994), álbum de Acoustic Alchemy.
 Against the Grain (2004), álbum de Redgum.
 Against the Grain (2005), álbum de Kurupt.
 Against the Grain (2009), álbum de The Veer Union.